Заветы Ильича — популярная фраза в Советские времена.

Топонимы 
 Заветы Ильича — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Заветы Ильича — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Заветы Ильича — посёлок в Кущёвском районе Краснодарского края
 Заветы Ильича — микрорайон города Пушкино Московской области; до 2003 года: посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Заветы Ильича — железнодорожная остановочная платформа в Пушкинском районе Московской области.
 Заветы Ильича — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Заветы Ильича — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Заветы Ильича — посёлок городского типа в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.
 Улица Заветы Ильича — улица в Старопромысловском районе г. Грозный.

См. также 
 Заветы Ленина